Кратер Риман () — большой древний ударный кратер у восточного лимба северного полушария видимой стороны Луны. Название присвоено в честь немецкого математика, механика и физика Георга Фридриха Бернхарда Римана (1826—1866)  и утверждено Международным астрономическим союзом в 1964 г. Образование кратера относится к донектарскому периоду.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера Риман являются кратер Босс на севере; кратер Вашакидзе на северо-востоке; кратер Харкеби на востоке; кратер Вестин на юго-востоке; кратер Билс перекрывающий южную-юго-западную часть вала кратера Риман и кратер Гаусс на юго-западе. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 117,9 км, глубина 3 км.

Кратер Риман имеет полигональную форму и значительно разрушен. Вал сглажен, перекрыт множеством кратеров различного размера, в некоторых местах полностью разрушен и представляет собой кольцо отдельно стоящих пиков и хребтов, лучше всего сохранилась восточная часть вала. Дно чаши пересеченное, с отдельными ровными областями прилегающими к центральной части. В северо-восточной и западной части расположены массивные хребты. Южнее центра чаши находится приметный чашеобразный кратер.

За счет своего расположения у северо-восточного лимба Луны кратер при наблюдениях имеет искажённую форму, наблюдения зависят от либрации.

Сателлитные кратеры 

 Сателлитный кратер Риман A в 1982 г. переименован Международным астрономическим союзом в кратер Бис.
 Образование сателлитного кратера Риман J относится к нектарскому периоду.

См.также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны.
Снимки кратера с борта Аполлона-14, Аполлона-16.

Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны